Mozol může znamenat:

 mozol, jinak též otlak, callus, callositas, tyloma –  ložisková hyperkeratóza, ztvrdlá vrstva odumřelých kožních buněk, způsobená tlakem na jedno místo.
 Václav Mozol – český fotbalista

Externí odkazy